Ällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ällsjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (7,18 ha)
Ällsjön (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (13,7 ha)
Ällsjön (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (24,3 ha)
Ällsjön (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Ällsjön (Voxtorps socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (18,5 ha)
Ällsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (12,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn